Ksenija Milevskaja e Urszula Radwańska erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nella categoria junior.

Polona Hercog e Jessica Moore hanno battuto in finale 5–7, 6–1, [10–7] Lesley Kerkhove e Arantxa Rus.

Teste di serie

  Elena Bogdan /  Simona Halep (primo turno)
  Noppawan Lertcheewakarn /  Jessy Rompies (quarti di finale)
  Ksenija Lykina /  Kurumi Nara (secondo turno)
  Mallory Burdette /  Melanie Oudin (quarti di finale)

  Marta Domaschin /  Bojana Jovanovski (secondo turno) 
  Jade Curtis /  Nikola Hofmanová (semifinali) 
  Lesley Kerkhove /  Arantxa Rus (finale) 
  Polona Hercog /  Jessica Moore (campionesse)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Open di Francia 2008